История наук о Земле — собирательное понятие по истории наук изучающих планету Земля (Науки о Земле), например: история геологии, история географии, история почвоведения и другие. 

Многозначный термин, может означать:
 История наук о Земле (с 2007) — серийное издание (сборник статей, коллективная монография), по материалам конференций Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН.
 История наук о Земле (с 2008) — рецензируемый международный научный журнал. Учредитель Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН.
 История наук о Земле — научная специальность для защиты диссертаций в России (№ 25.00.10), со специализацией в географии или геологии.

См. также 
 Отдел истории наук о Земле в Институте истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН.
 Earth Sciences History — журнал Общества истории наук о Земле (США), издаётся с 1982 года.
 Науки о Земле (книжная серия) (1967—1984) — издательство «Мир» (Москва)